Heidegrund ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Heidegrund, Ortsteil der Stadt Osterfeld im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

in Österreich:
 Heidegrund (Gemeinde Purgstall), Ortschaft der Gemeinde Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

in Polen:
 Biedaszków Wielki (ehemals Heidegrund im Landkreis Trebnitz, Niederschlesien), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Trzebnica
 Grochowice (ehemals Heidegrund im Landkreis Glogau, Niederschlesien), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Kotla